Langa de Duero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Langa de Duero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Langa de Duero är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Langa de Duero ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Langa de Duero.  Trakten runt Langa de Duero är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Esteban de Gormaz,  km öster om Langa de Duero. Trakten runt Langa de Duero består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon